Ashur, Assur eller Asur har flere betydninger:

 Assyrien:
 byen Assur, den første hovedstad i Assyrien
 Ashur, den vigtigste gud assyrisk mytologi (senere identificeret med Anshar)
 Ashur Et almindeligt fornavn blandt det assyriske folk
 Assur (Bibelen) – barnebarn til Noa omtalt i første Mosebog.
 Asur – en landsby i Kumbakonam taluk af Thanjavur distriktet, Tamil Nadu, Indien
 Ashur, Bushehr – en landsby i Iran
 Asur folket – en stamme, der lever primært i den indiske delstat Jharkhand

Se også 
 Asura- guder i hinduisme og buddhisme